X сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2001 году в период с 28 марта по 7 ноября.

Команды 
В сезоне 2001 года во втором дивизионе были заявлены 110 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «КАМАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) на «КАМАЗ»
 «Кузбасс» (Кемерово) на «Кузбасс-Динамо»
 «Металлург» (Новокузнецк) на «Металлург-Запсиб»
 «Псков» на «Псков-2000»

 «Рязань-Агрокомплект» (Рязань) на «Агрокомплект»
 «Химик» (Дзержинск) на «Сибур-Химик»
 «Энергия» (Великие Луки) на «Кривичи»
 «Динамо-Стройимпульс» на «Динамо СПб»

Вылетевший из Первого дивизиона-2000 санкт-петербургский «Локомотив» потерял профессиональный статус и в сезоне-2001 выступал в первенстве КФК (МРО «Северо-Запад»). В соответствии с новым положением вторые команды клубов высшего дивизиона переходили в созданное первенство дублёров. Команда «Зенит-2» (Санкт-Петербург) продолжила участие в первенстве второго дивизиона (зона «Запад») под названием «Локомотив». С июня 2001 года она стала называться «Локомотив-Зенит-2», а с сезона-2002 — «Зенит-2».

Впервые с 1994 года среди участников чемпионата России появился клуб из Чеченской республики (грозненский «Терек»).

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Поволжье» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

«Урал» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Финальный этап 
Команды, занявшие первые места в своих зонах, были разбиты на пары. Победитель по сумме двух матчей выходил в Первый дивизион. Повышения в классе добились «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), СКА (Ростов-на-Дону) и «СКА-Энергия» (Хабаровск).

Первые матчи

«Уралмаш» — «СКА-Энергия» 2:2

«Динамо СПб» — «Металлург» 2:0

«Светотехника» — СКА 1:1

Ответные матчи

«СКА-Энергия» — «Уралмаш» 1:1

«Металлург» — «Динамо СПб» 1:0

СКА — Светотехника 1:0

Примечания

Ссылки 
 

2001
Футбол в России в 2001 году